Jes Høgh, un ancien footballeur danois (1966 -).
 Kasper Høgh, footballeur danois (2000-)
 Lars Høgh, un ancien footballeur danois (1959 - 2021).